

Kittlitz, oggi Kytlice – comune nella regione di Ústí nad Labem

Kittlitz – comune nello Schleswig-Holstein
 Kittlitz – frazione della città di Lübbenau/Spreewald (Brandeburgo)